Prokop Gábor (Budapest, 1975. február 6. ) blogger, újságíró, trabantos.

Trabantok 
Első Trabantját 1998-ban vásárolta, és már ettől az évtől aktív tagja a trabantos közösségeknek. 

2000-től elindítja a Trabant-Wartburg Klub weboldalát, amelyen sorozatban jelennek meg szakmai írásai. 

2004-től a Klub nyári találkozójának főszervezője.

Blog 
2006-ban indítja el saját Prokee.blog-ját, amelyen döntő szerepet kapnak a Trabantok és részben más, ritka keleti autók (mint például Skoda, Lada, Dacia Latsun.

Emellett a Buran orosz űrsiklóról – első magyar nyelvű összefoglalóként – készült posztja is viszonylag komoly visszhangot kelt.

2008-ban (a Totalcar Belsőség blogjának főszerkesztője, Orosz Balázs távozása miatt. A Totalcar törzsolvasóival elindítja az Autófília blogot, amelyben közéleti témák mellett tovább ír a kevésbé ismert KGST-autókról.

Újságírás 
2007-ben jelenik meg először a Totalcaron a Trabant bemutatásának évfordulójára írt cikke a gyár prototípusairól.

Ezután nem sokkal a Totalcar Autódoktora lesz, ezzel párhuzamosan technikai-szakmai írásaival, véleménycikkeivel és a KGST-autók témakörében készült publikációival is megjelenik az oldalon.

A Totalcar mellett alkalmanként ír az Index más kiadványaiba is, illetve a Digitális Család magazinban jelentek meg cikkei.

Jegyzetek

Források 

Magyar újságírók
1975-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar bloggerek
Élő személyek